То́вий (Тевья, Тевье) Мойсеевич Апште́йн — киевский купец 1-й гильдии. Создатель и руководитель общества «Т. Апштейн и сыновья», владелец лесопильных заводов, председатель правления южнорусского общества «Арматур».

Здания 
Купцу принадлежали ряд зданий, среди них:
 Дом по ул. Спасская, 8, Киев (арх. В. Рыков)
 Дом по ул. Спасская, 12, Киев (арх. В. Рыков. Неоклассицизм)
 «Театр Т. М. Апштейна», по ул. Архитектора Кобелева, 5, Киев.
 В августе 1913 года Апштейн купил у полтавского купца Сергея Александровича Аршавского Дом плачущей вдовы (Лютеранская, № 23, Киев)

Товий Апштейн и сыновья 
Полными товарищами Торгового дома «Т. М. Апштейн и сыновья» были зарегистрированы «киевский 1-й гильдии купец Тевья Моисеевич Апштейн и сыновья Яков-Моисей и Соломон Тевьевичи Апштейны. Непосредственное правление и распоряжение делами товарищества предоставлено Якову-Моисею Тевьевичу Апштейну».

Завод металлоизделий 
Товий Апштейн основал фирму, торгующую металлическими изделиями, которую назвал «Товий Апштейн и сыновья». Ее полным названием было: «Т. М. Апштейн и сыновья для железо-технической торговли и лесопромышленности». Фирма Товия Апштейна находилась на Подоле, в одноэтажном здании по улице Спасской № 12 (арх. Рыков; 1912 год).
С конца января 1918 года здесь находился штаб дивизиона Красного казачества (В. Примакова).
С февраля 1919 года тут находился молодёжный комсомольский клуб).
До недавнего времени в Киеве ещё можно было встретить канализационные люки с надписью «Апштейн, Киев». Последний находился на улице Шота Руставели и был украден в 2006 году.

Кожевенный завод 
Товий так же основал завод по производству кожи, который находился на Куреневке и назывался «Апштейн и сыновья». Здесь работало 280 человек. В июне 1919 года завод был отобран советской властью.

Семья 
 Жена — Груня Иосифовна Апштейн (урожд. Еллисон) (1856 — 10 января 1927, Варшава)

Литература 
 Отчёт Акционерного общества «Т. М. Апштейн и сыновья» для железно-технической торговли и лесной промышленности, за периодс 16-го мая по 31 декабря 1913 года. -К., 1914.
 Симон Васильович Петлюра. Видано Укр. вільною академією у США, 2006

Примечания

Ссылки 
 Пропал Апштейн
 Особняк Апштейна: купец, шпала и цепь (фото)
 В 1912 году купец Тевье Мойсеевич Апштейн заказал архитектору Владимиру Рыкову построить дом, известный под именем «ОСОБНЯК АПШТЕЙНА» — памятник архитектуры.
 Киев. Особняк Апштейна.
 Дом плачущей вдовы (Лютеранская, № 23)

Киевские купцы 1-й гильдии